The Men I Wanted é um filme pornográfico gay dirigido por Lucas Kazan em 2007.

"Kazan sabe como filmar homens como nenhum outro consegue", escreve a  TLAvideo. A Maleflixxx Tribe afirma: " Ele usa a luz e a locação de uma forma que faz os atores se sentirem seguros em seus papéis."  O filme ganhou uma indicação ao  Grabby Award (Best International Video) e seis no GayVN Award  (incluindo Best Director, Best Picture, Best Videography). "É relaxante ver a paixão que sai do coração do diretor Lucas Kazan, que nos oferece mais uma carta de amor vinda diretamente da Itália", escreveu  Brady Jensen no GayVN.

Sumário
Cinco episódios ocorrem em uma fazenda na Toscana. O narrador, Samuel Dolce, devaneia com o homem que ele deseja: Mark e Pietro
no primeiro flashback, Jean Franko e Alexy Tyler juntos na piscina, Roberto Giorgio e Ethan Clarke em seu quarto, Lucas Andrades e Glenn Santoro na trattoria. No flashback derradeiro, Samuel tem um affair com Mark Federico.

Elenco
Jean Franko
Ethan Clarke 
Samuel Dolce 
Roberto Giorgio 
Lucas Andrades 
Alexy Tyler 
Glenn Santoro 
Mark Federico 
Pietro

Prêmios
GayVN Award de 2008 para Best Actor in a Foreign Release

Referências

Ligações externas
 The Men I Wanted at LucasKazan.com
 Lucas Kazan sneaks The Men I Wanted
 On the set of Lucas Kazan's The Men I Wanted by Ratto Martini
 Friskyfans Review

Filmes pornográficos da Itália
Filmes pornográficos de 2007
Filmes pornográficos gays